DMX512, een protocol dat in de licht- en evenementtechniek gebruikt wordt
DMX (rapper), een Amerikaans rapper